

Cinema 
Forgiven – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Forgiven – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Centaur Film Company
Forgiven – film del 2006 diretto da Paul Fitzgerald

Musica 
Forgiven – singolo dei Relient K del 2006, dall'album Five Score and Seven Years Ago
Forgiven – singolo dei Within Temptation del 2008, dall'album The Heart of Everything
 Forgiven – album dei Los Lonely Boys del 2008
 Forgiven – singolo dei Sanctus Real del 2009, dall'album Pieces of a Real Heart
Forgiven – singolo degli Skillet del 2010, dall'album Awake